El término Museo Nacional de Arte hace referencia a varios artículos sobre las siguientes instituciones culturales:

al Museo Nacional de Arte, en Bolivia;
al Museo Nacional de Arte, en México;
al Museo Nacional de Arte, en Estados Unidos.
al Museo Nacional de Arte, en Portugal.
al Museo Nacional de Arte, en Azerbaiyán; 
al Museo Nacional de Arte, en España;
al Museo Nacional de Arte de Ucrania;
al Museo Nacional de Arte Decorativo, en Argentina;
al Museo Nacional de Arte Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, en Lituania;
al Museo Nacional de Arte Moderno, de Francia;
al Museo Nacional de Arte Romano, en España.